La Havane peut désigner :
 La Havane, capitale de Cuba ;
 et aux États-Unis :
 Havana, une ville de l'Arkansas ;
 Havana, une ville de Floride ;
 , le quartier cubain de Miami, en Floride 
 La Havane-Babylone. La prostitution à Cuba, un essai de Amir Valle.